Lovci est un toponyme qui peut désigner :
Lovci, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje ;
Lovci, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.